Waldner est un patronyme germanique, allemand et alsacien.

Étymologie 
Waldner est un mot allemand signifiant forestier, de wald, « forêt ».

Patronyme 
Waldner peut faire référence à :

Famille de Waldner de Freundstein 
 Christian-Frédéric-Dagobert de Waldner de Freundstein (1712-1783), comte de Waldner de Freundstein, général français ;
 Christian de Waldner de Freundstein (1908-1990), ancien président directeur général d'IBM France ;
 Édouard Waldner de Freundstein (1789-1879), général et homme politique français ;
 Godefroy Waldner de Freundstein (1757-1818), militaire et homme politique français, conseiller général et député du Haut-Rhin de 1811 à 1814 ;
 Henriette Louise de Waldner de Freundstein (1754-1803), baronne d'Oberkirch, écrivaine française ;

Autres personnalités 
 Benita Ferrero-Waldner (1948-), diplomate et femme politique autrichienne ;
 Erwin Waldner (1933-2015), footballeur allemand ;
  (1969-), journaliste autrichienne ;
 Georg Friedrich Sylvius Waldner, connu sous le nom Alexius von Speyer (1583-1629), prêtre capucin suisse ;
 Jan-Ove Waldner (1965-), champion de tennis de table suédois ;
 Jean-Baptiste Waldner (1959-), ingénieur et informaticien français ;
  (),  (Diocèse de Bolzano-Bressanone) ;
  (), poétesse américaine ;
  (1966-), musicologue et organiste autrichien, joueur de clavecin, de pianoforte, spécialiste de la musique ancienne ;
 , le créateur américain du comic strip Flight Deck ;
  (1927-2014), commandant de la Force aérienne argentine ;
  (1929-2008), athlète autrichien de course en ligne (canoë-kayak) ;
  (1954-) est un homme politique autrichien, diplomate et manager culturel.

Personnage de fiction 
 Le comte Waldner, père d'Arabella, un officier de cavalerie en retraite de l'opéra Arabella de Richard Strauss, écrit en 1933.

Autres 
 Régiment de Waldner de Freudenstein, un des premiers noms, donné en 1757, du 69e régiment d’infanterie (69e RI), régiment de l’armée de terre française dissous en 1940 ;
 Château de Waldner de Freundstein, un monument historique situé à Goldbach-Altenbach dans le département français du Haut-Rhin, et lié à la famille de Waldner von Freundstein.

Voir aussi 
 Valdenaire, un patronyme français répandu dans le département des Vosges où il est né à la fin du Moyen Âge, résultat de la francisation du patronyme alsacien Waldner qui signifie « habitant de la forêt », de Wald, « forêt ». La forme Valdenaere est attestée en moyen haut-allemand.

Références 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien